

Geografia 
 Baros – isola delle Maldive dell'Atollo Kaafu
 Barós – località spagnola del comune di Jaca

Persone 
 Aurel Maria Baros – scrittore ed editore rumeno
 Gyula Baros – accademico e insegnante ungherese
 Linda Maria Baros – poetessa, saggista e traduttrice rumena
 Milan Baroš – ex calciatore ceco
 Péter Baros – accademico e insegnante ungherese